Kolano peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Kolano, un village dans la voïvodie de Lublin
 Kolano, un village dans la voïvodie de Poméranie
voir aussi
 Kolano-Kolonia, un village dans la voïvodie de Lublin